Arroyohondo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arroyohondo (ort), Bolívar, 
 Arroyohondo (kommun), Bolívar,